Skok o tyczce mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.

Obrońca tytułu mistrzowskiego z 2011 roku – Polak Paweł Wojciechowski nie wziął udziału w zawodach z powodu kontuzji.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie trzech zawodników do startu w tej konkurencji. Jeden z nich mógł mieć spełnione minimum B, pozostali musieli wypełnić warunek A.

Lista startowa 
Tabela prezentuje listę startową zawodników skoku o tyczce wraz z ich najlepszymi wynikami w tym sezonie i rekordami życiowymi, a także rekordami państw które reprezentują (według stanu przed rozpoczęciem mistrzostw).

Rezultaty

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skok o tyczce mężczyzn